Enzo Di Gianni (1908-1975), réalisateur, scénariste, producteur et compositeur italien ;
 Luigi Di Gianni (1926-), réalisateur italien.

Patronyme italien